Big Sandy Creek – fiume del Colorado, tributario dell'Arkansas tristemente noto per il massacro di Sand Creek.
 Big Sandy Creek – fiume del Montana, tributario del Milk River.
 Big Sandy Creek – fiume del Texas, tributario del Sabine.
 Big Sandy Creek – fiume del Texas, tributario del Trinity.
 Big Sandy Creek – fiume del Texas, tributario del Village Creek.
 Big Sandy Creek – fiume del Virginia Occidentale, tributario del Cheat.
 Big Sandy Creek – fiume del Wyoming, tributario del Green River.